Yorro (Cameroun)
 Yorro (Nigeria)